Saint-Germain-le-Gaillard (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Germain-le-Gaillard (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym